Kovar steht für:
 Kovar, Werkstoff

Kovar oder Kovář ist der Familienname folgender Personen:
 Jakub Kovář (* 1988), tschechischer Eishockeytorwart
 Jan Kovář (Skisportler), tschechischer Skilangläufer und Skispringer 
 Jan Kovář (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler
 Jan Karel Kovář (um 1709–1749), böhmischer Freskant
 Jaroslav Kovář (1936–2001), tschechischer Maler, Grafiker und Radierer
 Karl-Artur Kovar (* 1938), deutscher Pharmazeutischer Analytiker
 Martin Kovář (* 1977), tschechischer Handballspieler
 Matěj Kovář (* 2000), tschechischer Fußballspieler
 Michal Kovář (* 1973), tschechischer Fußballspieler
 Misha Kovar (geb. Michaela Kovarikova; * vor 1980), tschechisch-österreichische Sängerin und Schauspielerin
 Premysl Kovar (* 1985), tschechischer Fußballtorhüter